Ridgeway (Alaska)
 Ridgeway (Carolina del Sud)
 Ridgeway (Iowa)
 Ridgeway (Missouri)
 Ridgeway (Ohio)
 Ridgeway (Virgínia)
 Ridgeway (Wisconsin)